Чичен има више значења:

 Чичен (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чичен (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику